Gumpel ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Gumpel (1862–1935), deutscher Bankier und Unternehmer
 Julius Gumpel (1865–1942), deutscher Bankier und Wirtschaftsführer 

 Lazarus Gumpel (1770–1843), deutscher Kaufmann, Bankier und Stifter 
 Ludwig Gumpel (1860–1935), deutscher Bankier, siehe Helmut Schmidt #Privates
 Marcus Gumpel Fulda ben Mose (um 1660–1733), deutscher Bankier und jüdischer Gemeindevorsitzender

 Mordechai Gumpel (früher Herbert Gumpel; 1912–2009), deutsch-israelischer Künstler 
 Peter Gumpel (Kurt Peter Gumpel; 1923–2022), deutscher Geistlicher, Kirchenhistoriker und Hochschullehrer
 Werner Gumpel (* 1930), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer

Gumpel steht für:

 Bankhaus Z. H. Gumpel, Handelsunternehmen und Bankhaus

Siehe auch:
 Gumbel